Рэнд может означать:

Персоналии 
 Рэнд, Айвен (1884—1969) — канадский юрист, судья Верховного суда Канады.
 Рэнд, Айзек (1674—1743) — английский ботаник и аптекарь.
 Рэнд, Айн (1905—1982) — американская писательница и философ.
 Рэнд, Джон (1871—1940) — американский актёр немого кино.
 Рэнд, Джош (полное имя Джошуа Джеймс Рэнд; род. 1974) — американский музыкант.
 Рэнд, Мэри (род. 1940) — английская легкоатлетка.
 Рэнд, Остин Лумер (1905—1982) — канадский зоолог.
 Рэнд, Пол (1914—1996) — американский дизайнер.
 Рэнд, Роуз  (1903—1980) — австрийский и американский философ.
 Рэнд, Салли (1904—1979) — американская танцовщица и актриса.

Прочее 
 Южноафриканский рэнд — национальная валюта ЮАР.

См. также 
 Ранд
 RAND